

Альбомы 
 Stay with Me — альбом Билли Холидея, 1955
 Stay with Me — альбом Реджины Белль, 1989

Песни 
 «Stay with Me» — песня Томаса Андерса
 «Stay with Me» — песня DeBarge, 1983
 «Stay with Me» — песня Erasure, 1995
 «Stay with Me» — песня Exile 1978
 «Stay with Me» — песня Faces, 1971
 «Stay with Me» — песня Ironik, 2008
 «Stay with Me» — песня Куми Коды, 2008
 «Stay with Me», — песня Сэма Смита, 2014
 «Stay with Me» — песня You Me at Six, 2010
 «Stay with Me» — песня 112 из альбома Room 112
 «Stay with Me» — песня Akcent
 «Stay with Me» — песня BeBe & CeCe Winans
 «Stay with Me» — песня Danity Kane
 «Stay with Me» — песня Дайаны Росс из альбома To Love Again
 «Stay with Me» — песня группы Eighth Wonder
 «Stay with Me» — песня Gigi D'Agostino
 «Stay with Me» — песня Каору Аманэ
 «Stay with Me» — песня Libera
 «Stay with Me» — песня The Mission из альбома God’s Own Medicine
 «Stay with Me» — песня Orchestral Manoeuvres in the Dark из альбома English Electric
 «Stay with Me» — песня Фаррелла Уильямса из альбома In My Mind
 «Stay with Me» — песня Spiritualized из альбома Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space
 «Stay with Me» — песня Ultrabeat
 «Stay with Me» — песня из мюзикла a song from the musical Into the Woods
 «Stay with Me» — песня Валерии.
 «Stay with Me (Unlikely)» — песня Celldweller из альбома Celldweller